Jacques Fredet és un arquitecte i un assagista francès diplomat de la Escola de Belles Arts de París i de la Universitat de Pennsilvània. Va treballar durant dos anys a l'agència de Louis Kahn. Va ser professor durant tres dècades a l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville (ENSAPB). Ha participat en la redacció de la revista Encyclopédie des Nuisances.

Treballs 
Llibres 
 De l'Usage de la géométrie en architecture : Illustré par l'étude de quelques tracés urbains et maisons de rapport à Paris au XIX, IERAU, 1977.
 Les Maisons de Paris, Éditions de l'Encyclopédie des Nuisances, 3 volums, 2003.
 Guide du diagnostic des structures dans les bâtiments d'habitation anciens, Le Moniteur, 2013.
 Mettre en forme et composer le projet d'architecture, 4 volums, Fario, 2016.

Revista 
 Fario, nº 13, Qu’avons-nous fait de la beauté?, Invierno 2013 - Primavera 2014.

Notes 

Arquitectes francesos
Assagistes francesos